El II Circuito de Novilladas de Andalucía es un evento taurino a celebrar en Andalucía, en las plazas de toros de Sanlúcar de Barrameda, Palos de la Frontera, Cazorla, Priego de Córdoba, Constantina, Antequera y Atarfe entre los meses de mayo, junio y julio de 2021, y que será organizado por la Junta de Andalucía y la Fundación del Toro de Lidia. Es la segunda vez que se realiza este circuito tras el primero de 2020.

Carteles y resultados

Novilladas clasificatorias

Clasificación

Semifinales

Clasificación semifinales

Novilladas finales

Clasificación final a tres

Clasificación final a dos

Novilleros

Ganaderías

Hierros actuantes

Resultado

Véase también 
 Circuito de Novilladas de Andalucía
 Feria taurina
 Novillada

Referencias

Enlaces externos 
 Fundación del Toro de Lidia (2021). “Presentación Circuito de Novilladas de Andalucía”.
 Fundación del Toro de Lidia (2021). “Circuito de Novilladas de Andalucía: bolsín clasificatorio”.
 Fundación del Toro de Lidia (2021). “¿Quién formará parte del Circuito de Novilladas de Andalucía?”.
 Liga Nacional de Novilladas (2021). “Pablo Páez en la presentación del Circuito de Novilladas de Andalucía” Fundación del Toro de Lidia.
 Liga Nacional de Novilladas (2021). “Jorge Martínez en la presentación del Circuito de Novilladas de Andalucía” Fundación del Toro de Lidia.
 Liga Nacional de Novilladas (2021). “Jaime González-Écija en la presentación del Circuito de Novilladas de Andalucía” Fundación del Toro de Lidia.
 Liga Nacional de Novilladas (2021). “Miguel Polope en la presentación del Circuito de Novilladas de Andalucía” Fundación del Toro de Lidia.
 Fundación del Toro de Lidia (2021). “¡Estas son las 7 sedes del Circuito de Novilladas de Andalucía!”.
 8tv Chiclana (2021). “EL ALCALDE RECIBE A LOS NOVILLEROS FRANCISCO MONTERO Y CHRISTIAN PAREJO” Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Ferias taurinas
Competiciones
Fundación del Toro de Lidia